Oleander kan syfta på:

 Oleandrar (växter) – ett släkte av oleanderväxter
Oleander – en art i släktet, en giftig växt
Oleander (musikgrupp) – en amerikansk postgrungegrupp
Oleander (EP) – album av postgrungegruppen med samma namn
 Vit oleander – en dramafilm från 2002

Geografi

Marshallöarna 

 Ribewon, ö, Enewetak, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar